Série harmônica (música)
 Série harmónica (matemática)

Desambiguações de matemática
Desambiguações de música